La fiesta nacional puede referirse a:

 "La fiesta nacional", "los toros", expresiones populares sobre las corridas de toros en España;

Y sobre la base de ello:
 La fiesta nacional (Rojo y Negro) (1906), de Manuel Machado;
 La fiesta nacional (1983), del grupo mucial español "Mecano".